Guiu II de Vannes (- 834) comte de Vannes
 Guiu II de Spoleto (- 883) duc de Spoleto
 Guiu II de Toscana (- 1124) marquès de Toscana
 Guiu II de Dampierre (1155 – 1216) conestable de la Xampanya, i senyor de Dampierre, Borbó i Montluçon
 Guiu II d'Alvèrnia (- 1224) comte d'Alvèrnia
 Guiu II de Saint Pol o Guiu III de Châtillon (1197 - 1226) comte de Saint Pol
 Guiu II de la Roche (1280 - 1308) duc d'Atenes
 Guiu II Polentani (- 1330) senyor de Ravenna